Бива (озеро) — озеро в Японии.
 Бива (инструмент) — японский музыкальный инструмент.